Supercupa Europei 1995 a fost disputată între deținătorii Ligii Campionilor AFC Ajax și câștigătoarea Cupei Cupelor Real Zaragoza. Meciurile au fost programate mai târziu ca de obicei, ambele manșe fiind jucate în februarie 1996. Primul meci s-a terminat la egalitate (scor 1–1) pe stadionul La Romareda din Zaragoza. Al doilea meci a fost câștigat de AFC Ajax cu scorul de 4–0 la Stadionul Olimpic din Amsterdam. AFC Ajax a câștigat cu 5–1 la general.

Detalii

Prima manșă

A doua manșă

Vezi și 
Liga Campionilor 1994-1995
Cupa Cupelor 1995-1996

Legături externe
RSSSF.com
 UEFA.com 
Primul meci și al doilea meci - articole din ziarul „El Mundo Deportivo”

1996 în fotbal
Supercupa Europei